Журавлиное болото:

Населённые пункты и станции 

 Журавлиное болото (посёлок) — посёлок при станции Журавлиное болото узкоколейной Журавлиной ветки Белорецкой железной дороги.
 Журавлиное болото (станция) — ликвидированная конечная станция узкоколейной Журавлиной ветки.

Болота 

 Журавлиное болото (Белоруссия) — болото в Гродненской губернии.
 Журавлиное болото (Белорецкий район) — болото в Белорецком районе Башкортостана.

Примечания